Ludovico Bolognini (giurista) (1447-1508) – giurista italiano
Lodovico Bolognini (architetto) (1739-1816) – architetto italiano